Engelsman ist der Familienname folgender Personen:

 Han Engelsman (1919–1990), niederländischer Fußballspieler
 Jeroen Engelsman (* 1989), deutsch-niederländischer Schauspieler, Sprecher und Musiker
 Volkert Engelsman (* 1957), niederländischer Geschäftsmann und Pionier in der biologischen Agrarwirtschaft